Dio steht für:

 Dio (Band), Heavy-Metal-Band von Ronnie James Dio
 Dio – Distraught Overlord, japanische Band
 Dio-et-Valquières, französische Gemeinde im Département Hérault

Personen:
 Dio (Rapper), eigentlich Diorno Dylyano Braaf (* 1988), niederländischer Rapper
 Cassius Dio (um 163–nach 229), römischer Senator, Konsul und Schriftsteller
 Cassius Dio (Konsul 291), römischer Senator
 Gaius Iulius Dio(…), antiker römischer Toreut
 Johnny Dio (1914–1979), US-amerikanisches Cosa-Nostra-Mitglied, siehe Giovanni Dioguardi
 Ronnie James Dio (1942–2010), US-amerikanischer Rock- und Metalsänger

dio steht für:
 Dibo (Sprache) (ISO-639-3-Code), nupoide Sprache in Nigeria

DIO steht für:
 Defence Intelligence Organisation, australischer Auslandsgeheimdienst
 Deutsche Inschriften Online, die Onlineausgabe des Editionsprojektes „Die Deutschen Inschriften“
 Diomede Heliport (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz auf Little Diomede Island, Nome Census Area, Alaska

Abkürzung